Лос Орконситос има више значења:

 Лос Орконситос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Орконситос (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику